Озерский (Озёрский) сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Белоруссия
 Озёрский сельсовет — Гродненская область, Гродненский район.
 Озерский сельсовет — Минская область, Узденский район.

 Россия
 Озерский сельсовет — Алтайский край, Тальменский район.
 Озёрский сельсовет — название Алексеевского сельсовета до 2003 года, Чарышский район, Алтайский край
 Озерский сельсовет — Башкортостан, Дуванский район.
 Озерский сельсовет — Белгородская область, Старооскольский район.
 Озерский сельсовет — Волгоградская область, Иловлинский район.
 Озерский сельсовет — Воронежская область, Бутурлиновский район.
 Озерский сельсовет — Липецкая область, Тербунский район.
 Озерский сельсовет — Калининградская область, Гвардейский район.
 Озёрский сельсовет — Курская область, Щигровский район.
 Озерский сельсовет — Нижегородская область, Пильнинский район.
 Озёрский сельсовет — Оренбургская область, Илекский район.
 Озерский сельсовет — Самарская область, Челно-Вершинский район.
 Озерский сельсовет — Саратовская область, Калининский район.
 Озерский сельсовет — Саратовская область, Озинский район.
 Озерский сельсовет — Саратовская область, Петровский район.
 Озерский сельсовет — Свердловская область, Красноуфимский район.
 Озерский сельсовет — Свердловская область, Таборинский район.
 Озерский сельсовет — Тамбовская область, Никифоровский район.
 Озерский сельсовет — Тамбовская область, Рассказовский район.
 Озерский сельсовет — Ульяновская область, Чердаклинский район.